Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1976/1977 — 41-й сезон чехословацкой хоккейной лиги. Чемпионом стал клуб СОНП Кладно, для которого этот титул стал 4-м в истории и 3-м подряд.

Формат 
Формула турнира была такой же, как и 2 года назад: 12 команд проводили 4-круговой турнир, по итогам которого определялись призёры. Чемпионом в 3-й раз подряд стал клуб СОНП Кладно, опередивший на 1 очко серебряного призёра Дуклу из Йиглавы. Бронзовые медали завоевала пражская Спарта. В победе Кладно огромная заслуга принадлежит Милану Новы, который установил рекорды чехословацкой лиги по количеству очков (89) и голов (50) за сезон.

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Шайбы 

1. Милан Новы (Кладно) — 59 шайб

2. Винцент Лукач (Кошице) — 48

3. Иван Глинка (Литвинов) — 39

Гол+пас

Состав чемпиона 
Вратари

Мирослав Краса — 24 игры/2.7 гола за игру, Мирослав Термер — 23/2.37, Милан Колисек — 1/2.0

Защитники

Франтишек Поспишил — 42 игры/36 очков (8 шайб + 28 передач), Франтишек Каберле (старший) — 44/28 (4+24), Ярослав Винш — 43/23 (5+18), Богумил Чермак — 44/12 (6+6), Ян Нелиба — 42/11 (5+6), Отакар Вейвода (старший) — 36/6 (1+5), Антонин Мелч — 22/3 (0+3)

Нападающие

Милан Новы — 44/89 (59+30), Эдуард Новак — 44/63 (37+26), Мирослав Крживачек — 42/38 (20+18), Зденек Недвед (старший) — 44/31 (13+18), Зденек Мюллер — 44/31 (13+18), Вацлав Сикора — 43/27 (11+16), Любомир Бауэр — 43/24 (11+13), Милан Скрбек — 41/14 (8+6), Ладислав Высушил — 39/14 (8+6), Ян Новотны — 17/4 (1+3), Иржи Копецки — 15/3 (1+2), Иржи Филип — 3

Тренер — Ярослав Вольф

Ссылки 
 Сезон 1976/77 в разделе истории чешского хоккея

Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой
Спорт в Чехословакии в 1976 году
Спорт в Чехословакии в 1977 году
1976 год в хоккее